Надія Петрова і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але цього разу Шонессі не брала участі через травму спини. Петрова грала в парі з Аліною Жидковою і вони програли в 1-му колі парі Олена Дементьєва і Флавія Пеннетта.

Дементьєва і Пеннетта виграли титул, у фіналі перемігши пару Анджела Гейнс і Бетані Маттек-Сендс з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Парний розряд
Тур WTA 2005
2005 в американському тенісі